Wasenius är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Adolf Wasenius (1829–1903), finländsk industriidkare
 Birger Wasenius (1911–1940), finländsk skridskolöpare
 Carl Wasenius (1821–1899), finländsk musiker
 Gustaf Otto Wasenius (1789–1852), finländsk affärsman
 Gösta Wasenius (1863–1939), finländsk brandchef och idrottsledare
 Helge Wasenius (1927–2008), finländsk simhoppare
 Karl Fredrik Wasenius, flera personer
 Karl Fredrik Wasenius (donator) (1846-1914), svensk donator
 Karl Fredrik Wasenius (musikkritiker) (1850-1920), finländsk musikkritiker
 Petrus Hansson Wasenius (1723–1803), svensk präst och författare
 Valfrid Wasenius (1848–1928), finländsk biblioteksman och litteraturhistoriker

Svenska efternamn
Efternamn i Finland